Il doppio maschile di tennis ai XVIII Giochi asiatici si è giocato al Jakabaring Sport City di Palembang, in Indonesia, dal 19 al 24 agosto 2018.

Chung Hyeon e Lim Yong-kyu erano i detentori del titolo, ma Chung non ha preso parte a questa edizione dei giochi. Lim ha fatto coppia con Kwon Soon-woo, perdendo al terzo turno contro Gong Maoxin e Zhang Zhe.

Rohan Bopanna e Divij Sharan hanno vinto la medaglia d'oro battendo in finale Alexander Bublik e Denis Yevseyev col punteggio di 6-3, 6-4.

Sho Shimabukuro, Kaito Uesugi, Yuya Ito e Yosuke Watanuki hanno vinto la medaglia di bronzo.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna / Divij Sharan (campioni, oro)
  Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (secondo turno)
  Gong Maoxin / Zhang Ze (quarti di finale)
  Chen Ti / Peng Hsien-yin (terzo turno)
  Hsieh Cheng-peng / Yang Tsung-hua (quarti di finale)
  Li Zhe / Wu Di (terzo turno)
  Timur Khabibulin / Aleksandr Nedovyesov (terzo turno)
  Justin Barki / Christopher Rungkat (secondo turno)

  Wong Chun-hun / Yeung Pak-long (terzo turno)
  Sanjar Fayziev / Jurabek Karimov (terzo turno)
  Alexander Bublik / Denis Yevseyev (finale, argento)
  Sho Shimabukuro / Kaito Uesugi (semifinale, bronzo)
  Sumit Nagal / Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)
  Farrukh Dustov / Denis Istomin (terzo turno)
  Kwon Soon-woo / Lim Yong-kyu (terzo turno)
  Nuttanon Kadchapanan / Wishaya Trongcharoenchaikul (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Tennis ai XVIII Giochi asiatici